Inherit the Wind (peça)
Adaptações cinematográficas da peça
 Inherit the Wind (1960), exibido no Brasil como O Vento Será Tua Herança
 Inherit the Wind (1965)
 Inherit the Wind (1988)
 Inherit the Wind (1999)

Desambiguações de cinema